Dragojevac est un toponyme qui peut désigner :
 Dragojevac, un village de Serbie situé dans la municipalité d'Arilje, district de Zlatibor ;
 Dragojevac, un village de Serbie situé dans la municipalité de Vladimirci, district de Mačva.